Akker (landbouw) - grond waarop gewassen worden verbouwd
Akker (vlaktemaat) - oude (opper)vlaktemaat in Suriname  
Akker (Roosendaal) - buurtschap in de gemeente Roosendaal (N.Br)

met voorvoegsel 
De Akker (Amersfoort) - buurtschap in de provincie Utrecht
De Akker (Buren) - buurtschap in de provincie Gelderland
De Akker (De Bilt) - buurtschap in de provincie Utrecht
De Akker (Driebergen-Rijsenburg) - buurtschap in de provincie Utrecht
De Akker (Neder-Betuwe) - buurtschap in de provincie Gelderland
De Akker (West Maas en Waal) - buurtschap in de provincie Gelderland

in meervoud 
De Akkers (Heerenveen), woonwijk in Heerenveen 
De Akkers (Spijkenisse) - woonwijk in Spijkenisse
De Akkers (metrostation) - metrostation in Spijkenisse